Brabham BT49, in njegovi nadgrajeni različici BT49C in BT49D, je Brabhamov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali Nelson Piquet, Ricardo Zunino, Hector Rebaque in Riccardo Patrese. Debitiral je na predzadnji dirki sezone 1979 za Veliko nagrado Kanade. V sezoni 1980 je bil Piquet s tremi zmagami dolgo v igri za dirkaški naslov, toda premagal ga je Alan Jones. Zato je pa Piquetu uspelo osvojiti dirkaški naslov v naslednji sezoni 1981, ko je ponovno dosegel tri zmage. Zadnjo zmago za BT49 je dosegel Patrese na Veliki nagradi Monaka v sezoni 1982, ko je bil dirkalnik uporabljen le občasno.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

BT49
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1979
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1980
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1981
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1982